Holler (Westerwald), een plaats in de gemeente Westerwald in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
 Holler (Luxemburg), een plaats in de Luxemburgse gemeente Weiswampach.
 Holler (2020), Amerikaanse film 
 Holler (Spice Girls), een single van de Spice Girls